Bucyrus Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bucyrus Township (North Dakota)
 Bucyrus Township (Ohio)